North West Mounted Police bezeichnet:
 den Vorläufer der Royal Canadian Mounted Police, der nationalen Polizei Kanadas
 den Originaltitel des US-amerikanischen Westerns Die scharlachroten Reiter